Luzia (fóssil) — fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas
 Luzia Homem (filme) — filme brasileiro baseado no romance homônimo
 Luísa Susana Grande de Freitas Lomelino — escritora portuguesa cujo pseudónimo era Luzia (1875–1935)
 Luzias — nome dado aos membros do Partido Liberal (Império do Brasil)
 Lusia — comuna italiana do Vêneto
 Luzia (Aracaju) — bairro brasileiro da zona sul de Aracaju

Ver também 
 Rio Mãe Luzia — rio brasileiro do estado de Santa Catarina

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos